Veterupristisaurus — род хищных динозавров из группы тетанур, живших в конце юрского периода на территории Африки.

Род Veterupristisaurus по результатам проведённых исследований отнесён к семейству Carcharodontosauridae и помещён в кладограмме в качестве сестринского таксона рода Acrocanthosaurus. Данный вид является самым ранним среди известных науке представителей семейства.

Примечания 

Кархародонтозавриды
Динозавры юрского периода
Динозавры Африки